Pianoconcert nr. 5 (Bach)
 Pianoconcert nr. 5 (Beethoven)
 Pianoconcert nr. 5 (Field)
 Pianoconcert nr. 5 (Herz)
 Pianoconcert nr. 5 (Litolff)
 Pianoconcert nr. 5 (Moscheles)
 Pianoconcert nr. 5 (Mozart)
 Pianoconcert nr. 5 (Prokofjev)
 Pianoconcert nr. 5 (Rubinstein)
 Pianoconcert nr. 5 (Saint-Saëns)